La Nationalliga A 1973/74 fue la 77.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1974
Fútbol en 1973
Fútbol en 1974
Suiza en 1973
Suiza en 1974